JD Edwards World Solution Company – Software house statunitense, ora inglobata in Oracle, attiva nel mercato degli ERP
JD Edwards ERP – famiglia di Software ERP prodotti dalla società omonima ora inglobata in Oracle